1990 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 Выставка произведений Народного художника СССР Вячеслава Францевича Загонека к 70-летию со дня рождения открылась в Музее Академии художеств в Ленинграде.

 Председателем правления Ленинградской организации Союза художников РСФСР избран живописец Мальцев Евгений Демьянович, возглавлявший Ленинградский Союз художников (с 1992 года — Санкт-Петербургский Союз художников) до 1997 года.

 В мае в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР открылась традиционная Выставка произведений ленинградских художников — ветеранов Великой Отечественной войны.

 Ректором Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина назначен живописец Олег Аркадьевич Еремеев.

 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников открылась открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Экспонировались работы Евгении Антиповой, Виктора Тетерина, Валерия Ватенина, Германа Егошина, Ярослава Крестовского, Левона Лазарева, Рашида Доминова, Валентины Рахиной, Юрия Павлова, Евгения Ротанова, Леонида Ткаченко, Виктора Трояновского, Виталия Тюленева, Бориса Шаманова, Ольги Булгаковой, Аннамухамеда Зарипова, Виктора Калинина, Татьяны Назаренко, Ларисы Наумовой, Натальи Нестеровой, Ксении Нечитайло, Игоря Орлова, Александра Ситникова, Ирины Старженецкой.

 Выставка произведений ленинградской художницы Наталии Виссарионовны Смирновой, приуроченная к 75-летию со дня рождения, открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений Абрама Борисовича Грушко (1918—1980) открылась в залах Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

 Выставка произведений Заслуженного художника РСФСР Ивана Григорьевича Савенко (1924—1987) открылась в Москве в Центральном Доме художников.

 В Париже с успехом прошли новые выставки и аукционы русской живописи «L' Ecole de Leningrad» («Ленинградская школа»).

Скончались 
 30 января —  Нисс-Гольдман Нина Ильинична, художник, скульптор, старейший член Союза художников СССР (род. в 1892).
 15 мая — Крылов Порфирий Никитич, Народный художник СССР, член творческого коллектива Кукрыниксы (род. в 1902).
 26 мая — Пен Варлен, российский советский живописец и график (род. в 1916).
 1 июня — Ткаченко Наталья Александровна, русский советский живописец (род. в 1908).
 22 июня — Подоксин Марат Григорьевич, российский советский живописец (род. в 1930).
 4 июля — Уткин Павел Петрович, русский советский живописец (род. в 1920).
 2 августа — Никифоров Владилен Алексеевич, русский советский живописец (род. в 1930).
 6 августа — Урманче Баки Идрисович, татарский художник и педагог, народный художник РСФСР (род. в 1897).
 30 августа — Ксенофонтов Тимофей Иванович, русский советский живописец (род. в 1912).
 24 октября — Малуев Борис Яковлевич, русский советский живописец, монументалист, график, Заслуженный художник РСФСР (род. в 1929).
 7 ноября — Привиденцев Степан Иванович, русский советский живописец (род. в 1916).

Примечания

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Выставки изобразительного искусства Ленинграда

Источники 
 Вячеслав Францевич Загонек. Выставка произведений. Каталог. Л., Музей АХ СССР, 1990.
 Абрам Борисович Грушко. Выставка произведений. Л., ЛОСХ, 1990.
 Выставка произведений художников-ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990.
 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990.
 Иван Григорьевич Савенко. Живопись. Рисунок. Каталог выставки. М., Советский художник, 1990.
 L' Ecole de Leningrad. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 12 Mars 1990.
 L' Ecole de Leningrad. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 11 June, 1990.
 L' Ecole de Leningrad. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 21 December, 1990.
 Художники народов СССР. Биоблиографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биоблиографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Художники народов СССР. Биоблиографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Наталия Виссарионовна Смирнова. Выставка произведений. — Л: ЛОСХ РСФСР, 1990.
 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе. — Санкт-Петербург: Государственный Русский музей, 2006. ISBN 5-93332-199-0.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт — Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.

Ссылки 

Изо
История искусства СССР по годам